

Patronyme
 Amadou Onana (2001-), footballeur belge.
 André Onana (1996-), footballeur camerounais.
 Charles Onana (1964-), journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais.
 Elie Onana (1951-2018), footballeur camerounais.
 Évariste Onana (1979-), footballeur camerounais.
 Hervé Ndjana Onana (1987-), footballeur camerounais.
 Jean Onana (2000-), footballeur camerounais.
 Jean-Michel Onana (1961-), botaniste camerounais.
 Raphaël Onana (1919-2002), militaire et magistrat français d'origine camerounaise.

Toponyme
 Elig Onana, un village du Cameroun dans la commune d'Okola.

Homonymie
Homonymie de patronyme